Breun bezeichnet:

 Ortsteil Breun (Lindlar)
 Gewässer Breun (Bach) Zufluss zur Lindlarer Sülz

Breun ist der Familienname von
 John Ernest Breun (1862–1921), britischer Maler